

Geografia 
 Francia
 Monpezat – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania
 Monpezat – comune nel dipartimento del Gard nella regione dell'Occitania
 Montpézat – comune nel dipartimento del Gers nella regione dell'Occitania
 Montpezat – comune nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione della Nuova Aquitania
 Montpezat-sous-Bauzon – comune nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Henri de Laborde de Monpezat – nobile francese naturalizzato danese, marito della regina Margherita II di Danimarca

Altro 
 Laborde de Monpezat – famiglia francese di origine bearnese